В данный список включены роды бабочек семейства огнёвок (Pyralidae). Таксоны родового уровня расположены в алфавитном порядке. Семейство огнёвок включает более 6000 видов.

Список таксонов 

 Abachausia
 Abaera
 Abareia
 Acallidia
 Acallis
 Accinctapubes
 Achroia
 Acolastodes
 Acracona
 Acritonia
 Acrobasis
 Acrobasopsis
 Acroncosa
 Actenia
 Acteniopsis
 Actinocrates
 Actrix
 Acyperas
 Adanarsa
 Addyme
 Adelosemia
 Adelperga
 Adelphia
 Adenopteryx
 Adulis
 Afra
 Africella
 Afromyelois
 Afromylea
 Afropsipyla
 Agastophanes
 Aglossa
 Aglossodes
 Ahyalosticta
 Alispoides
 Alophia
 Alphacrambus
 Alpheias
 Alpheioides
 Ambesa
 Ambetilia
 Ambluncus
 Amechedia
 Amegarthria
 Ammatucha
 Amphiderita
 Amphignostis
 Amphithrix
 Amyelois
 Anacostia
 Anactenia
 Anadelosemia
 Anaeglis
 Anarnatula
 Anassodes
 Anchylobela
 Ancova
 Ancylodes
 Ancylodinia
 Ancylosis
 Ancylosoma
 Anderida
 Anegcephalesis
 Anemmalocera
 Anemosa
 Anemosella
 Anephopteryx
 Anerastia
 Anerosoma
 Anexophana
 Anisothrix
 Anjumania
 Anobostra
 Anonaepestis
 Anoristia
 Anthopteryx
 Antiptilotis
 Antisindris
 Anypsipyla
 Aphomia
 Aphycita
 Aphyletes
 Apocera
 Apodentinodia
 Apomyelois
 Aprophthasia
 Aptunga
 Araeopaschia
 Arbinia
 Archiephestia
 Archigalleria
 Arctioblepsis
 Ardekania
 Ardekanopsis
 Ardjuna
 Area (огнёвки)
 Arenipses
 Arescoptera
 Arica
 Arimania
 Arispe
 Arivaca
 Arouva
 Arsenaria
 Arsissa
 Arta
 Asalebria
 Asaluria
 Asarta
 Asartodes
 Asclerobia
 Asemeia
 Aspithroides
 Assara
 Astrapometis
 Atascosa
 Athaliptis
 Atheloca
 Atopothoures
 Auchmera
 Audeoudia
 Aurana
 Australephestiodes
 Austropaschia
 Autocyrota
 Auxacia
 Azaera
 Azamora
 Azanicola
 Bahiria
 Balanomis
 Balidarcha
 Bandera
 Bapara
 Baptotropa
 Barberia
 Barbifrontia
 Basacallis
 Bazaria
 Belutschistania
 Bema
 Benderia
 Berastagia
 Bertelia
 Bethulia
 Betsimisaraka
 Bibasilaris
 Birinus
 Bisinusia
 Blepharocerus
 Boeswarthia
 Bonchis
 Borosia
 Bostra
 Brachiolodes
 Bradypodicola
 Bradypophila
 Bradyrrhoa
 Burgeonidea
 Cabnia
 Cabotella
 Cacotherapia
 Cacozelia
 Cacozophera
 Cactoblastis
 Cadra
 Cahela
 Caina
 Calamotropa
 Calamotropodes
 Calguia
 Callasopia
 Callionyma
 Calybitia
 Candiopella
 Canthelea
 Cantheleamima
 Caphys
 Cappsia
 Caradjaria
 Carcha
 Cardamyla
 Caristanius
 Carthade
 Carthara
 Cassiana
 Casuaria
 Cataclysta
 Catadupa
 Catalaodes
 Catamola
 Cataprosopus
 Catastia
 Cathayia
 Cathyalia
 Catocrocis
 Catopyla
 Caudellia
 Caustella
 Caviana
 Cavipalpia
 Cayennia
 Cecidipta
 Centrometopia
 Ceracanthia
 Ceratagra
 Ceratothalama
 Ceroprepes
 Ceuthelea
 Ceutholopha
 Chararica
 Cherchera
 Chevalierella
 Chilocremastis
 Chloropaschia
 Chorrera
 Chortonoeca
 Christophia
 Chrysauge
 Chrysophila
 Chrysoscinia
 Ciliocera
 Ciliocerodes
 Ciliopempelia
 Citripestis
 Clydonopteron
 Cnephidia
 Coenochroa
 Coenodomus
 Coenotropa
 Coleocornutia
 Coleothrix
 Commotria
 Comotia
 Condylolomia
 Conobathra
 Copamyntis
 Coptarthria
 Corcyra
 Cosmethella
 Craftsia
 Cremnophila
 Creobota
 Cristia
 Crocalia
 Crocidomera
 Crocydopora
 Cromarcha
 Cryptadia
 Cryptarthria
 Cryptoblabes
 Cryptomyelois
 Cryptophycita
 Cryptoses
 Cryptozophera
 Crystallozyga
 Ctenarthria
 Ctenomedes
 Ctenomeristis
 Culcitaria
 Cuniberta
 Cunibertoides
 Curena
 Cyclidalis
 Cyclopalpia
 Cyiza
 Cyphita
 Cyprusia
 Dalakia
 Daria
 Dastira
 Dasycnemia
 Dasypyga
 Dasyvesica
 Dattinia
 Davara
 Dectocera
 Delcina
 Delogenes
 Delopterus
 Dembea
 Dentitegumia
 Deopteryx
 Derbeta
 Deuterollyta
 Dialepta
 Diatomocera
 Didia
 Difundella
 Diloxia
 Diloxis
 Dinopleura
 Dioryctria
 Dipha
 Dipsochares
 Discofrontia
 Discordia
 Distortia
 Ditrachyptera
 Diviana
 Divitiaca
 Dolichomia
 Doloessa
 Drepanodia
 Drescoma
 Drescomopsis
 Dysphylia
 Ecbatania
 Ecbletodes
 Eccopidia
 Eccopisa
 Ecnomoneura
 Ectohomoeosoma
 Edulica
 Elaealis
 Elasmopalpus
 Eldana
 Elegia
 Elisabethinia
 Ematheudes
 Embryoglossa
 Emmalocera
 Emporia
 Endolasia
 Endosimilis
 Endotricha
 Enosima
 Entmemacornis
 Epacternis
 Ephedrophila
 Ephestia
 Ephestiodes
 Ephestiopsis
 Epichalcia
 Epicrocis
 Epidauria
 Epidelia
 Epiepischnia
 Epilepia
 Epimorius
 Epiparachma
 Epiparthia
 Epipaschia
 Epischidia
 Epischnia
 Epischnopsis
 Episcythrastis
 Epitamyra
 Epizonora
 Ereboenis
 Erelieva
 Ernophthora
 Ertzica
 Essina
 Ethelontides
 Ethiopsella

 Ethopia
 Etiella
 Etielloides
 Euageta
 Eublemmodes
 Eucampyla
 Eucarphia
 Eugyroptera
 Eulogia
 Eulophopalpia
 Eulophota
 Eumysia
 Eupilocera
 Eurhodope
 Eurhophaea
 Eurythmasis
 Eurythmia
 Eurythmidia
 Euryzonella
 Euzophera
 Euzopherodes
 Exodesis
 Exuperius
 Farnobia
 Farsia
 Fissicera
 Flabellobasis
 Fondoukia
 Fossifrontia
 Fregenia
 Fulrada
 Fundella
 Gabinius
 Galasa
 Galasodes
 Galleria
 Gallerites
 Gauna
 Gennadius
 Genopaschia
 Genophantis
 Gephyra
 Gephyrella
 Geropaschia
 Getulia
 Glendotricha
 Glossopaschia
 Glyphocystis
 Glyptocera
 Glyptoteles
 Gnathomorpha
 Gorama
 Goya
 Gozmanyia
 Grammiphlebia
 Gregorempista
 Guastica
 Gunungia
 Gunungodes
 Gymnancyla
 Gymnancylodes
 Hafisia
 Hannemanneia
 Hanreisseria
 Haplosindris
 Harnochina
 Harraria
 Hednotodes
 Heinrichiessa
 Heminomistis
 Hemiptilocera
 Hemiptiloceroides
 Heras
 Herculia
 Hercynodes
 Heterauge
 Heterochrosis
 Heterocrasa
 Heteromicta
 Hobohmia
 Hoeneodes
 Holoperas
 Homodigma
 Homoeographa
 Homoeosoma
 Homosassa
 Homura
 Honora
 Honorinus
 Horistarcha
 Hosidia
 Humiphila
 Hyalospila
 Hyalosticta
 Hyboloma
 Hydaspia
 Hylopercnas
 Hylopylora
 Hypanchyla
 Hypargyria
 Hyperparachma
 Hypochalcia
 Hypocosmia
 Hypodaria
 Hypolophota
 Hyporatasa
 Hypotia
 Hypsipyla
 Hypsopygia
 Hypsotropa
 Idiobrotis
 Idnea
 Idneodes
 Ilithyia
 Illatila
 Imerina
 Immyrla
 Incarcha
 Indocabnia
 Indomalayia
 Indomyrlaea
 Insalebria
 Interjectio
 Irakia
 Iraniodes
 Isolopha
 Itambe
 Jacutscia
 Jakuarte
 Jocara
 Kasyapa
 Katja
 Kaurava
 Keradere
 Khachia
 Khorassania
 Khuzistania
 Kivia
 Klimeschiola
 Kumbhakarna
 Lacalma
 Laciempista
 Lacipea
 Laetilia
 Lamacha
 Lambaesia
 Lameerea
 Lamida
 Lamoria
 Larice
 Laristania
 Larodryas
 Lascelina
 Lasiosticha
 Latagognoma
 Laurentia
 Leotropa
 Lepidogma
 Lepidomys
 Lepipaschia
 Leptoses
 Letoa
 Leviantenna
 Lioprosopa
 Lipographis
 Lista
 Locastra
 Lophocera
 Lophopleura
 Lophopleuropsis
 Lophothoracia
 Loryma
 Lorymana
 Lorymodes
 Lymphia
 Macalla
 Macna
 Macrophycis
 Macropyralis
 Macrorrhinia
 Macrovalva
 Madiama
 Magiria
 Magiriamorpha
 Magiriopsis
 Makrania
 Malgachinsula
 Maliarpha
 Mampava
 Mapeta
 Maricopa
 Marionana
 Marionodes
 Marisba
 Martia
 Martiniodes
 Mascelia
 Maschalandra
 Masthala
 Mayaciella
 Mazdacis
 Meca
 Mecistophylla
 Medaniaria
 Mediavia
 Mediophycis
 Megacaphys
 Megacerdresa
 Megalophota
 Megalophycita
 Megarthria
 Megarthridia
 Megasis
 Melanalis
 Melanastia
 Melathrix
 Menuthia
 Merangiria
 Meroptera
 Merulempista
 Mescinia
 Mesciniadia
 Mesciniodes
 Mesodiphlebia
 Mesosindris
 Metacrateria
 Metallosticha
 Metallostichodes
 Metaraphia
 Metephestia
 Metoecis
 Metriostola
 Meyriccia
 Meyrickiella
 Michaeliodes
 Michaelshaffera
 Microchlora
 Micromastra
 Micromescinia
 Micromystix
 Micronix
 Micropaschia
 Microphestia
 Microphycita
 Microrca
 Microsauge
 Microzancla
 Mildrixia
 Milgithea
 Miliberta
 Mimetauge
 Mimicia
 Mimopolyocha
 Minooa
 Mittonia
 Moerbes
 Monoctenocera
 Monoloxis
 Monoptilota
 Monotonia
 Moodna
 Moodnodes
 Moodnopsis
 Murgisca
 Mussidia
 Myelodes
 Myelois
 Myeloisiphana
 Myelopsis
 Myelopsoides
 Myolisa
 Myrlaea
 Nachaba
 Nakurubia
 Namibicola
 Namibiopsis
 Navasota
 Navura
 Nefundella
 Negalasa
 Neobostra
 Neocaphys
 Neocoristis
 Neodavisia
 Neoepimorius
 Neopaschia
 Neopempelia
 Neophrida
 Neorastia
 Neorufalda
 Neostriglina
 Nephopterix
 Nephopterygia
 Nevacolima
 Nhoabe
 Nicetiodes
 Niethammeriodes
 Noctuides
 Nonambesa
 Nonia
 Nonphycita
 Nyctegretis
 Nylonala
 Obutobea
 Ocala
 Ocoba
 Ocrasa
 Ocresia
 Ocrisiodes
 Ocydina
 Odontarthria
 Odontopaschia
 Oectoperodes
 Oedilepia
 Oedothmia
 Oenogenes
 Ogilvia
 Oligochroa
 Oligochroides
 Olybria
 Omphalepia
 Omphalobasella
 Omphalocera
 Omphalomia
 Omphalota
 Oncocera
 Oncolabis
 Oneida
 Ophias
 Oreana
 Ormuzdia
 Orthaga
 Ortholepis
 Orthopygia
 Orybina
 Oryctocera
 Oryctometopia
 Oryctopleura
 Osakia
 Oxyalcia
 Oxybia
 Oxydisia
 Pachypodistes
 Paconius
 Palloria
 Palmia
 Palmitia
 Palpusopsis
 Pandoflabella
 Parabaera
 Parachma
 Parachmidia
 Paractenia
 Paraemporia
 Paragalasa
 Paraglossa

 Paralaodamia
 Paralipsa
 Paramacna
 Paramaxillaria
 Paranatula
 Paraphomia
 Paraphycita
 Pararotruda
 Parasclerobia
 Parasefidia
 Parastericta
 Paratascosa
 Parazanclodes
 Paridnea
 Paroxyptera
 Parramatta
 Parthia
 Passadena
 Passelgis
 Patagoniodes
 Patna
 Patriciola
 Peadus
 Pelasgis
 Pempelia
 Penetiana
 Peniculimius
 Penthesilea
 Peoria
 Peplochora
 Perinetoides
 Perisseretma
 Persicoptera
 Perula
 Phestinia
 Phidotricha
 Philodema
 Philosauritis
 Philotis
 Phobus
 Phycita
 Phycitodes
 Phycitophila
 Phycitopsis
 Phylebria
 Picrogama
 Piesmopoda
 Pima
 Pimodes
 Pionidia
 Pirizania
 Pirizanodes
 Pithyllis
 Plagoa
 Platycrates
 Pleurochila
 Plodia
 Plumiphora
 Plutopaschia
 Pococera
 Pocopaschia
 Pogononeura
 Pogonotropha
 Pogrima
 Poliopaschia
 Poliostola
 Polopeustis
 Polycampsis
 Polylophota
 Polyocha
 Postemmalocera
 Potosa
 Praecomotia
 Praedonula
 Praeepischnia
 Praekatja
 Praerhinaphe
 Praesaluria
 Prasinoxena
 Pretoria
 Pristarthria
 Pristocerella
 Proancylosis
 Procunea
 Promylea
 Prophtasia
 Prorophora
 Proropoca
 Prosaris
 Prosoeuzophera
 Prosthenia
 Protasia
 Proteinia
 Protoetiella
 Protomoerbes
 Protrichia
 Psectrodes
 Pseudacrobasis
 Pseudarenipses
 Pseudasopia
 Pseudocabima
 Pseudocabotia
 Pseudocadra
 Pseudoceroprepes
 Pseudodavara
 Pseudodivona
 Pseudogetulia
 Pseudographis
 Pseudomegasis
 Pseudophycita
 Pseudopiesmopoda
 Psoropristia
 Psorosa
 Psorosana
 Psorosina
 Psorosodes
 Psorozophera
 Pterothrixidia
 Ptyobathra
 Ptyomaxia
 Ptyonocera
 Pyla
 Pylamorpha
 Pyralestes
 Pyralis
 Pyralites
 Pyralosis
 Pyrauge
 Pyraustodes
 Quadraforma
 Quadrischistis
 Quasiexuperius
 Quasipuer
 Quasisalebria
 Rabiria
 Ragonotia
 Rambutaneia
 Ramosignathos
 Ramphidium
 Rampylla
 Raphimetopus
 Ratasa
 Repetekiodes
 Replicia
 Restidia
 Reynosa
 Rhagea
 Rhectophlebia
 Rhinaphe
 Rhinaphena
 Rhinogradentia
 Rhodochrysa
 Rhodophaea
 Rhynchephestia
 Rhynchetera
 Rhynchopaschia
 Rhynchopselaphus
 Rhynchopygia
 Rhynchotosale
 Ribua
 Rioja
 Roeseliodes
 Rostripalpus
 Rostrolaetilia
 Rotrudosoma
 Rucuma
 Rufalda
 Rumatha
 Saborma
 Sabormania
 Sacada
 Sacculocornutia
 Salebria
 Salebriacus
 Salebriaria
 Salebriodes
 Salebriopsis
 Salinaria
 Salobrena
 Saluria
 Samaria
 Samcova
 Sandrabatis
 Sanguesa
 Sarasota
 Sarata
 Sarcistis
 Sardzea
 Satole
 Scenedra
 Scenidiopis
 Schistoneura
 Schistotheca
 Schoutedenidea
 Sciota
 Sclerobia
 Sclerobiodes
 Scorylus
 Scythrophanes
 Seeboldia
 Sefidia
 Selagia
 Selagiaforma
 Selga
 Sematoneura
 Semnia
 Sempronia
 Sengania
 Serrulacera
 Setomigma
 Shafferiessa
 Shebania
 Shirazia
 Siboga
 Sindris
 Sineudonia
 Singhalia
 Sosipatra
 Sparactica
 Spatulipalpia
 Spectrobates
 Spectrotrota
 Speiroceras
 Sphinctocera
 Sporophyla
 Spurilaetilia
 Stanempista
 Statia
 Staudingeria
 Stemmatophora
 Stenachroia
 Steneromene
 Stenopaschia
 Stereobela
 Stericta
 Sthenobaea
 Stomoclista
 Strephomescinia
 Streptopalpia
 Stylobasis
 Stylopalpia
 Styphlorachis
 Succadana
 Sudania
 Sudaniola
 Sultania
 Sybrida
 Symphonistis
 Synaphe
 Synoria
 Syntypica
 Taboga
 Tacoma
 Taftania
 Taiwanastrapometis
 Tallula
 Tampa
 Tamraca
 Tamyra
 Tancoa
 Tanyethira
 Taprobania
 Tarquitia
 Tegulifera
 Teleochytis
 Telethusia
 Teliphasa
 Tenellopsis
 Tephris
 Termioptycha
 Tetraschistis
 Thalamorrhyncha
 Tharsanthes
 Thermopteryx
 Thermotesia
 Thiallela
 Thopeutis
 Thospia
 Thylacoptila
 Thyridopyralis
 Tineopaschia
 Tinerastia
 Tinestra
 Tippecoa
 Tirathaba
 Titanoceros
 Tlascala
 Toccolosida
 Toripalpus
 Tornocometis
 Torotambe
 Tosale
 Tota
 Trachonitis
 Trachycera
 Trachylepidia
 Trachypteryx
 Transcaspia
 Trebania
 Tretopteryx
 Triaenoneura
 Trichotophysa
 Triozosneura
 Triphassa
 Trisides
 Trissonca
 Trychnocrana
 Tsaraphycis
 Tsaratanana
 Tulsa
 Tylochares
 Tyndis
 Ufa
 Uliosoma
 Ulophora
 Ulotricha
 Unadilla
 Unadillides
 Uncinus
 Ungulopsis
 Urbania
 Vagobanta
 Valdovecaria
 Valva
 Varneria
 Veldticola
 Verina
 Vezina
 Vietteia
 Villiersoides
 Vinicia
 Vitessa
 Vitessidia
 Vitula
 Vixsinusia
 Voglia
 Volatica
 Volobilis
 Wakulla
 Welderella
 Wunderia
 Xantippe
 Xantippides
 Xenomilia
 Xenophasma
 Yxygodes
 Zaboba
 Zamagiria
 Zamanna
 Zanclodes
 Zapalla
 Zitha
 Zonora
 Zophodia
 Zophodiodes
 Zynodes

См. также 
 Список родов Tortricidae
 Список парусников России и сопредельных стран
 Список бабочек Индии (Papilionidae)

Примечания

Литература 
 Beccaloni G. W., Scoble M. J., Robinson G. S. & Pitkin B. (Editors). 2003. The Global Lepidoptera Names Index (LepIndex). World Wide Web electronic publication.

Ссылки 
 Global Information System on Pyraloidea (GlobIZ)

Списки бабочек